Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 1986 проходили с 22 по 30 сентября 1986 года в городе Соннам (Южная Корея) на стадионе для хоккея на траве в спортивном комплексе «» среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 9 мужских и 6 женских команд.

В мужском турнире победителем в 1-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи, победившая в финале сборную Пакистана со счётом 2:1. Бронзовые медали завоевала сборная Индии, победившая в матче за 3-е место сборную Малайзии со счётом 4:1.

В женском турнире победителем в 1-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи, второе место заняла сборная Японии, бронзовые медали завоевала сборная Индии (в женском турнире были лишь игры по круговой системе в группе и не было — в отличие от мужского турнира — последующих игр в раунде плей-офф: полуфиналов и финала).

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Плей-офф

За 5-8 место

За 1-4 место

Итоговая таблица

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 10th Asian Games | Pakistan Sports Board
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

1986
Хоккей на траве
1986 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Республике Корея
Сентябрь 1986 года